Landas steht für

 die Gemeinde Landas in der französischen Region Hauts-de-France

Landas ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter de Landas (1703–1768), Bürgermeister von Elberfeld
 Rudolph de Landas Berghes (Rudolph Francis Edward St. Patrick Alphonsus Ghislain von Gramont, Hamilton von Lothringen-Brabant, Fürst von Landas Berghes und von Rache, Herzog von St. Winock; 1873–1920), österreichischer Adliger und altkatholischer Bischof